San Antonito puede hacer referencia a lo siguiente:

 San Antonito (condado de Bernalillo, Nuevo México).
 San Antonito (condado de Socorro, Nuevo México).